Katsura steht für:

 Katsura (Geisha-Perücke), die schwarze Perücke einer Geisha 
 Katsura-rikyū, die Kaiserliche Villa am in Nishikyō, Kyōto
 Katsura-gawa, Nebenfluss des Yodo zum Japanischen Meer, siehe Katsura (Fluss)
 Katsurabäume (Cercidiphyllum), ostasiatische Pflanzengattung, Kuchenbäume

Personen:
 Katsura (Prinz) (1948–2014), Angehöriger des Japanischen Kaiserhauses
 Katsura Bunraku VIII. (1892–1971), japanischer Rakugo-Erzähler
 Hideki Katsura (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Masakazu Katsura (* 1962), japanischer Mangaka
 Sanshi Katsura (* 1943), japanischer Rakugokünstler und Moderator
 Katsura Tarō (1848–1913), 11., 13. und 15. Premierminister von Japan
 Katsura Yuki (1913–1991), japanische Malerin